

Geografia

Canada 
 Saint-Maurice – fiume nella regione di Mauricie (Québec)

Francia

Alvernia-Rodano-Alpi 
 Saint-Maurice – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Saint-Maurice-d'Ardèche – comune nel dipartimento dell'Ardèche
 Saint-Maurice-de-Beynost – comune nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Maurice-de-Gourdans – comune nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Maurice-de-Lignon – comune nel dipartimento dell'Alta Loira
 Saint-Maurice-de-Rémens – comune nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Maurice-de-Rotherens – comune nel dipartimento della Savoia
 Saint-Maurice-d'Ibie – comune nel dipartimento dell'Ardèche
 Saint-Maurice-en-Chalencon – comune nel dipartimento dell'Ardèche
 Saint-Maurice-en-Gourgois – comune nel dipartimento della Loira
 Saint-Maurice-en-Trièves – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Maurice-l'Exil – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Maurice-près-Pionsat – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Saint-Maurice-sur-Dargoire – ex comune ora frazione di Chabanière, comune nel dipartimento del Rodano
 Saint-Maurice-sur-Eygues – comune nel dipartimento della Drôme

Borgogna-Franca Contea 
 Saint-Maurice – comune nel dipartimento della Nièvre
 Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes – comune nel dipartimento della Yonne
 Saint-Maurice-Colombier – comune nel dipartimento del Doubs
 Saint-Maurice-Crillat – comune nel dipartimento del Giura
 Saint-Maurice-de-Satonnay – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Maurice-des-Champs – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Maurice-en-Rivière – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Maurice-lès-Couches – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Maurice-le-Vieil – comune nel dipartimento della Yonne
 Saint-Maurice-sur-Vingeanne – comune nel dipartimento della Côte-d'Or
 Saint-Maurice-Thizouaille – comune nel dipartimento della Yonne

Centro-Valle della Loira 
 Saint-Maurice-Saint-Germain – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir
 Saint-Maurice-sur-Aveyron – comune nel dipartimento del Loiret
 Saint-Maurice-sur-Fessard – comune nel dipartimento del Loiret

Grand Est 
 Saint-Maurice – comune nel dipartimento dell'Alta Marna
 Saint-Maurice – comune nel dipartimento del Basso Reno
 Saint-Maurice-aux-Forges – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Saint-Maurice-sous-les-Côtes – comune nel dipartimento della Mosa
 Saint-Maurice-sur-Moselle – comune nel dipartimento dei Vosgi
 Saint-Maurice-sur-Mortagne – comune nel dipartimento dei Vosgi

Île-de-France 
 Saint-Maurice – comune nel dipartimento della Valle della Marna
 Saint-Maurice-Montcouronne – comune nel dipartimento dell'Essonne

Normandia 
 Saint-Maurice-d'Ételan – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Maurice-du-Désert – ex comune ora frazione di Les Monts-d'Andaine, comune nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Maurice-en-Cotentin – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Maurice-lès-Charencey – ex comune ora frazione di Hauts-du-Perche, comune nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Maurice-sur-Huisne – ex comune ora frazione di Cour-Maugis-sur-Huisne, comune nel dipartimento dell'Orne

Nuova Aquitania 
 Saint-Maurice-de-Lestapel – comune nel dipartimento del Lot e Garonna
 Saint-Maurice-des-Lions – comune nel dipartimento della Charente
 Saint-Maurice-de-Tavernole – ex comune ora frazione di Réaux-sur-Trèfle, comune nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Maurice-Étusson – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Saint-Maurice-la-Clouère – comune nel dipartimento della Vienne
 Saint-Maurice-la-Fougereuse – ex comune ora frazione di Saint-Maurice-Étusson, comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Saint-Maurice-la-Souterraine – comune nel dipartimento della Creuse
 Saint-Maurice-les-Brousses – comune nel dipartimento dell'Alta Vienne
 Saint-Maurice-près-Crocq – comune nel dipartimento della Creuse
 Saint-Maurice-sur-Adour – comune nel dipartimento delle Landes

Occitania 
 Saint-Maurice-de-Cazevieille – comune nel dipartimento del Gard
 Saint-Maurice-de-Ventalon – ex comune ora frazione di Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère, comune nel dipartimento della Lozère
 Saint-Maurice-en-Quercy – comune nel dipartimento del Lot
 Saint-Maurice-Navacelles – comune nel dipartimento dell'Hérault

Paesi della Loira 
 Saint-Maurice-des-Noues – comune nel dipartimento della Vandea
 Saint-Maurice-le-Girard – comune nel dipartimento della Vandea

Provenza-Alpi-Costa Azzurra 
 Saint-Maurice-en-Valgodemard – comune nel dipartimento delle Alte Alpi

Svizzera 
 Saint-Maurice – comune nel distretto di Saint-Maurice (Canton Vallese)

Pagine correlate 
 San Maurizio (disambigua) – pagina di disambiguazione